Sputi – album di Marco Paolini e i Mercanti di Liquore del 2004
 Sputi – antologia di Kai Zen del 2008